Tensta, une paroisse suédoise proche d'Uppsala
Tensta, une banlieue de Stockholm
 Tensta, une station de métro de Stockholm.